

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Okrąglica – część miasta Busko-Zdrój
 Okrąglica – osada w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Okrąglica – przysiółek wsi Niwiska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Okrąglica – część wsi Klępie Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Okrąglica – część wsi Szczukowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Wzniesienia
 Okrąglica – szczyt Trzech Koron w Pieninach
 Okrąglica – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Okrąglica – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej